

Informatica 
 Mutter – compositing window manager di GNOME Shell

Musica 
 Mutter – gruppo musicale tedesco
 Mutter – album dei Rammstein del 2001
 Mutter – singolo dei Rammstein del 2002

Persone 
 Anne-Sophie Mutter – violinista tedesca
 Stefan Mutter – ciclista su strada e pistard svizzero